Rumunjska:
 Pietroșani (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Pietroșani (Teleorman, Rumunjska), u županiji Teleorman